Petznick bezeichnet folgende Orte:

 Petznick (Templin), Ortsteil der Stadt Templin in Brandenburg
 Petznick, ehemals im Kreis Pyritz, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Piasecznik
 Petznick, ehemals im Kreis Deutsch Krone, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Piecnik

Siehe auch:
 Petznicksee